Dalmau IV de Rocabertí Visconde de Rocabertí foi e Duque substituto no Ducado de Atenas entre 1381 e 1388.

Ver também 
Ducado de Atenas

Ducado de Atenas